«The Spirit Room» — дебютний студійний альбом американської поп-рок-співачки Мішель Бранч. Реліз відбувся 14 серпня 2001 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мішель Бранч 

Альбоми Мішель Бранч
Дебютні альбоми 2001
Альбоми Maverick Records
Альбоми Warner Bros. Records